Bru, codi ISO de tres lletres de Brunei
 Bru o Reang, poble del nord-est de l'Índia, majoritaris al Mizoram.
 Front d'Alliberament Nacional Bru (Bru National Liberation Front), moviment d'alliberament de l'Índia que representa a l'ètnia bru.
 Unió Nacional Bru (Bru National Union) partit polític de l'Índia que representa a l'ètnia dels bru.
 Front d'Alliberament Bru de Mizoram (Bru Liberation Front of Mizoram), organització armada dels bru formada el 1997.
 Morral d'en Bru, muntanya del Mas de Barberans (Montsià)
 Biografies:
 Prenom:
 Bru de Colònia (Colònia, c. 1030 - Serra San Bruno, Calàbria, 1101), monjo, fundador de l'Orde de la Cartoixa
 Primer cognom:
 Aine Bru, pintor del Renaixement (s. XVI)
 Eduard Bru i Bistuer (Barcelona, 1950), arquitecte i professor universitari.
 Francesc Bru Sanz, també anomenat Paco Bru, futbolista, entrenador, àrbitre i dirigent esportiu català
 Jaume Bru i Vidal, també conegut com a Santiago Bru i Vidal, (Sagunt, 1921 - 2000), historiador i poeta valencià.
 Lluís Bru, diversos personatges
 Marina Bru i Purón (Lleó, 1928), periodista d'origen lleonès, resident a Catalunya des del 1961.
 Segundo Bru Parra (Aiora, 1949), polític i economista valencià.
 Vicente Bru Martínez, polític valencià.
 Xavier de Bru de Sala i Castells (Barcelona, 1952), escriptor català
 Segon cognom:
 Claudi López i Bru(Barcelona, 1853 - Madrid, 1925), empresari i filantrop, segon Marquès de Comillas i Gran d'Espanya 
 Enric Danoy i Bru (Sant Llorenç de la Salanca, 1859 – 1928), dramaturg i lingüista rossellonès.
 Joan Baptista Soler i Bru (Sabadell, 1888 - Barcelona, 1954), polític i mutualista català 
 Joan Tarrús i Bru (Olot, 1880 - Girona, 1972), polític gironí i metge oculista.
 Juan Chabret Bru, advocat i polític valencià.
 Bru de Colònia (Colònia, c. 1030 - Serra San Bruno, Calàbria, 1101), monjo, fundador de l'Orde de la Cartoixa.